Метаморфоси или катаревуса Метаморфосис () на гръцки език означава Преображение и може да се отнася за:

 Метаморфоси, село в дем Кожани, Гърция, до 1927 година Дравуданища;
 Метаморфоси, село в дем Полигирос, Гърция;
 Кондороби, село в дем Костур, Гърция, от 1950 година Метаморфоси;
 Държилово, село в дем Негуш, Гърция, от 1928 година Метаморфоси;
 Чидемли, село в дем Пеония, Гърция, от 1926 година Метаморфоси;